Превранж () — коммуна во Франции, департамент Шер
 Превранж () — коммуна в Швейцарии, кантон Во